Ура́лочка — жительница Урала или города Уральска или представительница уральского казачества.

Также может означать:

 «Уралочка» — название доработанной Пермским мотовозоремонтным заводом (ПМРЗ) автомотрисы.
 «Уралочка-НТМК» — женский спортивный волейбольный клуб, представляющий Свердловскую область.
 «Уралочка-2» — женский спортивный волейбольный клуб, вторая команда «Уралочки».
 «Динамо-Уралочка» — женский ватерпольный клуб из города Златоуста Челябинской области.

См. также